Název Opočno má více obcí:
 Opočno – město v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Opočno (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Opočno (Trusnov) – část obce Trusnov v okrese Pardubice
 Opočno (přírodní památka) – přírodní památka v obci Opočno
 Opoczno – město v Polsku

Externí odkazy